Il nome Cangrejeras de Santurce si riferisce a diverse squadre sportive portoricane:

 Cangrejeras de Santurce, squadra di pallacanestro
 Cangrejeras de Santurce, squadra di pallavolo